Gymnasium Burgdorf ist der Name folgender Schulen

* Gymnasium Burgdorf (Region Hannover), 1958 in Burgdorf bei Hannover gegründetes Gymnasium
 Gymnasium Burgdorf (Schweiz), 1873 in Burgdorf, Kanton Bern gegründetes Gymnasium